Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Leonardo Olguín che hanno battuto in finale Joan Balcells e Jurij Ščukin 7-62, 6-4.

Teste di serie 

 Joan Balcells /  Jurij Ščukin (finale)
 Diego del Río /  Leonardo Olguín (Campioni)

 Djalmar Sistermans /  Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Juan Pablo Guzmán /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2002